Alaoui ist der Familienname folgender Personen:

 Abdelkébir Alaoui M'Daghri (1942–2017), marokkanischer Politiker und islamischer Gelehrter
 Abla Alaoui (* 1990), deutsch-marokkanische Musicaldarstellerin
 Leila Alaoui (1982–2016), französisch-marokkanische Fotografin und Video-Künstlerin
 Mariem Alaoui Selsouli (* 1984), marokkanische Leichtathletin
 Mohammed Alaoui (* 1944), marokkanischer Basketballspieler
 Morjana Alaoui (* 1983), marokkanische Schauspielerin
 Moulay Ali Alaoui (1924–2001), marokkanischer Botschafter
 Moulay Mustapha Belarbi Alaoui (1923–2007), marokkanischer Politiker und Diplomat
 Sanâa Alaoui (* 1987), marokkanische Schauspielerin
 Sofia Alaoui (* 1990), französisch-marokkanische Filmregisseurin
 Zohour Alaoui (* 1965), marokkanische Botschafterin

Siehe auch:
 Alawi